Lumbricillus eiseni är en ringmaskart som beskrevs av Cernosvitov 1937. Lumbricillus eiseni ingår i släktet Lumbricillus och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
eiseni